Фойт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фойт, Август фон (1801—1870) — немецкий архитектор.
 Фойт, Карл  (1831—1908) — немецкий физиолог.
 Фойт, Хуан  (род. 1997) — аргентинский футболист.